Кай Блом (, 11 октября 1925) — датский шахматист. Один из ведущих шахматистов Дании 1960-х гг. Многократный участник национальных чемпионатов. Серебряный призер чемпионата Дании 1964 г. Бронзовый призер чемпионатов Дании 1961 и 1963 гг. В составе сборной Дании участник шахматных олимпиад 1960, 1964 и 1978 гг. В 1961 г. представлял Данию в зональном турнире претендентского цикла 1960—1962 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад